Macrolaimus är ett släkte av rundmaskar. Macrolaimus ingår i familjen Panagrolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Macrolaimus